– japoński skoczek narciarski, reprezentant klubu Kitano Construction Corp. Ski Team, zwycięzca Letniego Grand Prix 2015.

Pierwsze punkty w Pucharze Świata zdobył 16 stycznia 2010 podczas zawodów w Sapporo, zajmując 21. miejsce.

Jego rekordem życiowym jest skok na odległość 206 metrów, oddany 13 lutego 2015 podczas treningu przed kwalifikacjami do konkursu na skoczni Vikersundbakken w Vikersund.

Po sezonie 2018/2019 zakończył karierę zawodniczą i dołączył do sztabu szkoleniowego klubu Kitano Construction Ski Team.

Mistrzostwa świata

Indywidualnie

Starty K. Sakuyamy na mistrzostwach świata – szczegółowo

Mistrzostwa świata w lotach narciarskich

Indywidualnie

Starty K. Sakuyamy na mistrzostwach świata w lotach – szczegółowo

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Drużynowo

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Turniej Czterech Skoczni

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Raw Air

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Willingen Five

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Puchar Świata w lotach

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w konkursach indywidualnych LGP chronologicznie

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych LGP chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Uwagi

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Sylwetka zawodnika na oficjalnej stronie FIS-u 
 Kento Sakuyama w serwisie berkutschi.com

Japońscy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1990